Sønderbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sønderbæk (Randers Kommune) – en landsby og et ejerlav i Sønderbæk Sogn, Randers Kommune
Vandareal:
 Sønderbæk (Vildbjerg Sogn) – et vandareal i Vildbjerg Sogn, Herning Kommune
 Sønderbæk (Åstrup Sogn) – et vandareal i Åstrup Sogn, Vejen Kommune